Согласно программе первых зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года биатлон будет представлен спринтерскими гонками на 7,5 и 6 км, пасьютами на 10 и 7,5 км и смешанной эстафетой 2×6 км/2×7,5 км. Участниками соревнований могут быть лишь юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет.

Места проведения соревнований 
 2012 —  Инсбрук

Биатлонные соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх

Результаты 
Спринт, юноши.

Спринт, девушки.

Гонка преследования, юноши.

Гонка преследования, девушки.

Смешанная эстафета.

•  Россия (Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова, Алексей Кузнецов, Иван Галушкин) была дисквалифицирована, до дисквалификации россияне занимали 2 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт первых зимних юношеских Олимпийских игр

Соревнования по биатлону